Wendelstein peut désigner : 
 Wendelstein (Bavière), une commune d'Allemagne
 Wendelstein (sommet), une montagne d'Allemagne